Miejscowości w Polsce 
 Kamińskie (województwo podlaskie) – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gm. Grabowo
 Kamińskie Jaski – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gm. Poświętne
 Kamińskie Ocioski – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gm. Poświętne
 Kamińskie Pliszki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gm. Poświętne
 Kamińskie Wiktory – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gm. Poświętne

 Inne
 Jezioro Kamińskie – jezioro położone na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, niedaleko wsi Kamińsko w woj. wielkopolskim
Kamińskie – wieś na Ukrainie, w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego